Okeechobee désigne trois lieux de Floride :
 le lac Okeechobee ;
 le comté d'Okeechobee ;
 la ville d’Okeechobee.